Вилхелм од Вида (, ; 26. март 1876—18. април 1945) био је кнез Кнежевине Албаније од 7. марта 1914. до 3. септембра 1914. Формално, он је био на власти као кнез све до проглашења Албаније за републику, 31. јануара 1925. године. Ван Албаније су се према Вилхелму од Вида односили као према кнезу, док је у Албанији имао статус краља.

Тетка Вилхелма од Вида, румунска краљица Елизабета, је по сазнању да велике силе траже кнеза који би владао Албанијом, утицала на Таке Јонескуа, румунског премијера, да убеди велике силе да именују њеног нећака за кнеза. Велике силе су га изабрале за овај положај, међутим, Вилхелм је у пролеће 1913. одбио ово именовање. Под притиском Аустроугарске, Вилхелм мења мишљење и прихвата да буде кнез Албаније када су га формално лично позвали делегати из свих 18 тадашњих области у Албанији.

Вилхелм од Вида је 7. марта 1914. дошао у Драч, привремену престоницу нове државе, и преузео управу над Албанијом од Међународне контролне комисије. Посао одржавања безбедности је био поверен жандармерији којом су командовали официри из Холандије.
Кнез Вилхелм је по избијању Првог светског рата напустио Албанију 3. септембра 1914. и отишао у Немачку где се придружио Немачкој армији и служио на Источном фронту. Никада касније није истакао свој захтев да му се врати место на албанском трону.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

  Интернет сајт -{Royal Ark}- на којем је наведена генеалогија краљевских и владараских породица.

Рођени 1876.
Умрли 1945.
Албански политичари
Историја Албаније у новом веку